GP2 Series 2010 var den sjätte säsongen av formelbilsmästerskapet GP2 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Spaniens Grand Prix på Sepang International Circuit den 8-9 maj, och den sista i samband med Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina Circuit den 13-14 november. Pastor Maldonado vann förarmästerskapet och Rapax vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser 

GP2-säsonger
Motorsportevenemang 2010